Бредаль () — датская фамилия.

 Бредаль, Аннелис (род. 1965) — бельгийская гребчиха.
 Бредаль, Джонни (род. 1968) — датский боксёр.
 Бредаль, Пётр Петрович (1683—1756) — российский вице-адмирал.
 Бредаль, Пётр Петрович (ок. 1713—1773) — русско-голштинский придворный и чиновник.
 Бредаль, Христиан-Гвид (1784—1860) — датский поэт и драматург.

См. также 
 ван Бредаль